Op het Australian Open 2016 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 22 tot en met 31 januari 2016.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Martina Hingis en Leander Paes bereikten de kwartfinale – daarin werden zij uitgeschakeld door het eerste reekshoofd Sania Mirza / Ivan Dodig. Mirza en Dodig verloren op hun beurt in de halve finale van het als vijfde geplaatste team Jelena Vesnina en Bruno Soares.

Dit, voor het eerst samenspelende, Russisch/Braziliaanse team werd in de finale uitgedaagd door de Amerikaanse Coco Vandeweghe en Horia Tecău uit Roemenië, die eveneens een nieuw team vormden. In de match-tiebreak gingen ten slotte Jelena Vesnina en Bruno Soares met de eer strijken.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.4)

Australian Open
ITF-toernooi in 2016